Louis-Dominique Girard peut désigner :
 Louis-Dominique Girard, chef du cabinet civil du maréchal Pétain en 1944 ;
 Louis-Dominique Girard (1815-1871), ingénieur hydraulicien français.